Батрес ()  —   населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Мадрид в составе автономного сообщества Мадрид. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Комарка-Сур. Занимает площадь 21,58 км². Население — 1488 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 44 км.

Покровителем города считается богоматерь  де ла Асунсион и ла Санта Крус де Батрес.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Населённые пункты Мадрида
Муниципалитеты Мадрида